Priorita početních operací vyjadřuje v algebře pořadí, v jakém se provádějí početní operace v případě, že před i za číslem nebo výrazem následuje binární operace (např. 2 × 3 + 5).

Toto pořadí je následující:
 umocňování a odmocňování
 dělení a násobení
 odčítání a sčítání

V případě většího počtu operací stejné kategorie se tyto operace vyhodnocují zleva doprava.

Příklady:
 3 + 52 = 28
 3 × 52 = 75
 9 + 0 + 9 + 0 + 9 x 0 + 9 = 27
 nejdřív se vynásobí 9x0=0 a vznikne 9 + 0 + 9 + 0 + 0 + 9 = 27
 8 ÷ 4 × (4 - 2) = 4
 nejdřív se vyřeší závorka a vznikne 2, potom se vyřeší dělení a vznikne 2 a následně násobení a vznikne 4

V případě, že je třeba tato pravidla obejít, se používají pro upřednostnění závorky ( ). Příklad: 2 * (3 + 4) = 14.Při potřebě více dvojic závorek, které by se mohly navzájem plést, se pak dále používají hranaté závorky [ ] a složené závorky { }.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Algebra
Operátory